Seca

Localidades

Praia Seca

La Seca

Desambiguação